Echinos steht für:
 Echinos (Phthiotis), eine antike Stadt in der Phthiotis in Südthessalien, jetzt Akhino beim heutigen Petarades 
 Echinos (Akarnanien), antike Stadt in Akarnanien, beim heutigen Anaktorio
 Echinos (Thrakien), Dorf in West-Thrakien, Griechenland

Echinus steht für:
 ein Bauelement der griechischen Architektur, siehe Echinus (Architektur)
 Echinus (Wein), siebartiges Metallgefäß zum Filtrieren von Wein im antiken Rom
 Titularbistum Echinus, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Eine Gattung in der Ordnung der Echten Seeigel